Маргас:

 Маргас — населённый пункт в Гулбенском крае Латвии.
 Маргас, Хавьер — чилийский футболист.